Флаг Пово́ринского муниципального района Воронежской области Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края волнистую белую полосу (габаритная ширина полосы — 1/3, минимальная — 3/10 от ширины полотнища). Зелёная часть полотнища несёт посередине жёлтое изображение соединённых дубовой ветви и колосьев, белая полоса — голубое изображение крылатого колеса».

Обоснование символики 
Флаг Поворинского муниципального района составлен на основе герба и языком символов и аллегорий отражает исторические, природные и экономические особенности района.

Поворинский район расположен в восточной части Воронежской области. Центр района — город Поворино — возник как посёлок при станции Поворино. В 1870 году на железнодорожной линии Борисоглебск-Филоново была открыта станция, получившая название по большому соседнему селу Поворино (ныне Рождественское). Железная дорога стала главной артерией, по которой переводились грузы в Москву, Санкт-Петербург, Ригу. В 1895 году при прокладке линии Харьков — Балашов станция стала узловой. Быстро растущий пристанционный посёлок в 1954 году преобразован в город Поворино. Роль и значимость железной дороги в возникновении и развитии города и района показаны крылатым колесом.

Жёлтые колосья символизируют богатство, урожай и высокое плодородие поворинских земель и отражают основной профиль занятости сельского населения. Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, уважения, интеллекта, стабильности и урожая. Дубовая ветвь символизирует природу района.

Зелёный цвет является символом плодородия, спокойствия, здоровья и вечного обновления.

Белый цвет (серебро) — символ мира, взаимопонимания, чистоты.

Примечания